Saturn může být:

 Saturn (planeta) – šestá planeta sluneční soustavy
 Saturn (bůh) – v římské mytologii první z Titánů, otec Jova
 Rakety Saturn – rodina amerických nosných raket, použitých v programu Apollo
 Saturn V – velká raketa používaná pro cesty na Měsíc
 Saturn IB – menší dvoustupňová raketa používaná pro umělé družice Země
 Saturn (automobil) – značka automobilů vyráběných americkou firmou Saturn od roku 1990
 Sega Saturn – herní konzole
 Saturn (knižnice) – vydávána po roce 1963 nakladatelstvím Svět sovětů
 NPO Saturn – ruský letecký výrobce v Rybinsku
 Saturn (družstvo) – pražské výrobní družstvo
 Cena Saturn – americká filmová cena
 Saturn (klub) – původně čtyřčlenný chlapecký klub z foglarovky Modrá rokle

Externí odkazy